Ти́мми Си́монс (; ) — бельгийский футболист, полузащитник, тренер. Выступал за национальную сборную Бельгии.

Карьера

Клубная 
Начинал карьеру в клубах «Дист» и «Ломмел».

В 2000 году перешёл в самый известный клуб Бельгии «Брюгге». Вскоре он завоевал место в составе, а в 2002 году добился большой известности, получив приз «Футболист года в Бельгии».

В 2005 году перешёл в клуб ПСВ, где вскоре стал ключевым игроком оборонительных построений клуба и любимцем фанатов.

12 июня 2013 года Симонс подписал двухлетний контракт с «Брюгге».

Международная 
В 2001 году Симонс дебютировал в сборной Бельгии, за которую провёл 94 игры. Больше Симонса за сборную Бельгии сыграли только Ян Вертонген (110 матчей), Аксель Витсель (97 матчей) и Ян Кулеманс (96 матчей).

Несмотря на 16-летнюю карьеру в сборной Симонс участвовал только в одном крупнейшем турнире — чемпионате мира 2002 года.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Командные 
 «Брюгге»
 Чемпион Бельгии (2): 2002/03, 2004/05
 Обладатель Кубка Бельгии (3): 2001/02, 2003/04, 2014/15
 ПСВ
 Чемпион Нидерландов (3): 2005/06, 2006/07, 2007/08
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (1): 2008

Личные 
 Футболист года в Бельгии: 2002

Примечания

Ссылки 
 Профиль на fcn.de
 
 
 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу
Игроки ФК «Дист»
Игроки ФК «Ломмел»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Нюрнберг»
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Зюлте Варегем»